Mizuno Seiichi ist der Name folgender Personen:

* Mizuno Seiichi (Archäologe) (1905–1971), japanischer Archäologe
 Mizuno Seiichi (Politiker) (* 1946), japanischer Manager und Politiker